Anna Tavano (1948-2012), athlète handisport française
Charles-Félix Tavano (1887-1963),  réalisateur, scénariste et directeur de production français
Francesco Tavano (né en 1979), footballeur italien
Fernand Tavano (1933-1984), pilote automobile français
Salvatore Tavano (né en 1980), pilote automobile italien